Федиевка () — село,
Федиевский сельский совет,
Решетиловский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324285401. Население по переписи 2001 года составляло 510 человек.

Найдена на Трехверстовка Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как Фадиевка

Является административным центром Федиевского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Лучки.

Географическое положение 
Село Федиевка находится на левом берегу реки Ольховатая Говтва,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Лучки,
на противоположном берегу — сёла Славки и Бабичи.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 «Федиевская», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания